De twintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op zaterdag 25 juli 2015 van Modane naar Alpe d'Huez. Het was een bergrit van 110,5 km.

Parcours 
Onderweg passeerde het peloton een col van de tweede categorie, twee cols van de eerste categorie en een col van de buiten categorie. Er was ook een tussensprint in Le Bourg-d'Oisans.

Verloop

Tussensprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 20e etappe op www.letour.fr

20
Ronde van Frankrijk 201520
Sport in Isère